Bakajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bakajiwka (Itschnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja
 Bakajiwka (Solotonoscha), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha